Arata ist der Familienname folgender Personen:
 Antonino Arata (1883–1948), Titularerzbischof und Apostolischer Nuntius
 David Arata, US-amerikanischer Drehbuchautor
 Giulio Ulisse Arata (1881–1962), italienischer Architekt
 Pedro Narciso Arata (1848–1922), argentinischer Chemiker
 Santiago Arata (* 1996), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Tomoyuki Arata (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Ubaldo Arata (1895–1947), italienischer Kameramann
 Arata Yoshiaki (1924–2018), japanischer Fusionsenergie-Forscher
 Yukie Arata (* 1914), japanische Schwimmerin

Arata ist ein japanischer Vorname:
 Arata Isozaki (1931–2022), japanischer Architekt
 Arata Iura (* 1974), japanischer Schauspieler
 Arata Kodama (* 1982), japanischer Fußballspieler

Arata bezeichnet zudem:
 Arata (La Pampa), ein argentinischer Municipio im Departamento Trenel